«All of the Stars» - песня британского исполнителя Эда Ширана, вошедшая в саундтрек фильма Виноваты звёзды и изданная в качестве первого сингла с альбома саундтрека. Композиция также вошла в Deluxe-издание альбома Ширана x в качестве бонус-трека.

В фильме «The Fault In Our Stars» песня появилась в финальных титрах.

Премьера видеоклипа «All of the Stars» состоялась на YouTube 9 мая 2014 года. В видеоряд вошли сообщения поддержки, присланные поклонниками.

Чарты

Примечания 

Песни 2014 года
Песни Эда Ширана
Песни, написанные Эдом Шираном